Beloe ist der Familienname folgender Personen: